Gortzitzen ist ein deutscher Ortsname:

 Gortzitzen, 1906 bis 1945 Gartenberg, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Gorczyce (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gortzitzen, historischer Name von Gorczytzen, 1938 bis 1945 Deumenrode, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Gorczyce (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen